Potomac (Illinois)
Potomac (Maryland)
Potomac Heights
rio Potomac

Desambiguações de topônimos